Вальденбург () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Вальденбург.

Округ входит в кантон Базель-Ланд. Занимает площадь 104,93 км². Население 15 567 чел. Официальный код — 1305.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа Базель-Ланда